Усадьба — комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек. Кроме того, имя собственное населённых пунктов в России:

 Усадьба — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Усадьба — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Усадьба — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Усадьба — деревня в Андреапольском муниципальном округе Тверской области.
 Усадьба — деревня в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области.